Teorie korpusu a tuniky se týká primárních meristémů vzrostného vrcholu stonku. Jedná se o starší představu o diferenciaci primárních pletiv, která se ovšem nemusí rozcházet se současným pozorováním. Podle této teorie je tunika tvořena 1-4 vrstvami dělivých buněk, které se diferencují v pokožku. Korpus je pak vnitřní vrstva buněk, která dává vzniknout primárnímu válci.

Rostlinná pletiva
Korpusu a tuniky